Fauvet steht für:
 Arbel Fauvet Rail, ehemaliges französisches Unternehmen im Eisenbahnbau
 Fauvet Girel, französisches Spezialunternehmen für Kesselwagen

Fauvet ist der Familienname folgender Personen:
 Egon Fauvet (1901–1970), Frauenarzt und Geburtshelfer
 Jacques Fauvet (1914–2002), französischer Journalist

Siehe auch:
 Rue Fauvet, Straße in Paris